Douglas Bergqvist – calciatore svedese
 Erik Bergqvist – pallanuotista e calciatore svedese
 Jonas Bergqvist – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Kajsa Bergqvist – ex altista svedese
 Sven Bergqvist – calciatore e hockeista su ghiaccio svedese